Greatest Hits: Decade #1 () — перший альбом-збірник хітів американської кантрі-співачки Керрі Андервуд. В США реліз відбувся 9 грудня 2014. До збірника також входять дві нові пісні: Something in the Water та Little Toy Guns.

Список пісень

Чарти

Сертифікація

Примітки 

Альбоми Керрі Андервуд
Альбоми Arista Records